
Molekulska formula -{C8H6N2}- se može odnositi na:

 Hinoksalin
 Cinolin
 Ftalazin
 Hinazolin